Miss Terra Brasil 2013 foi a 3ª e última edição do concurso sob a patente Miss Terra Brasil e a 8ª edição de um concurso exclusivo para a eleição da candidata brasileira em busca do Miss Terra. Foi o 12º ano de participação do Brasil na disputa internacional. Realizado no Clube Estrela do Oeste, em Divinópolis, disputaram o título da mineira Camila Brant trinta e cinco (35) candidatas de diversas regiões do País. A disputa teve como campeã Priscilla Martins representante da Serra da Canastra, com transmissão regional da TV Candidés.

Resultados

Colocações

Prêmio Especial 
Foram distribuídos os seguintes prêmios este ano:

Ordem dos Anúncios

Top 16 
 Bacia do Rio Piracicaba
 Parque Ambiental de Cascavel
 Bacia do Rio São João
 Parque da Cidade
 Chapada dos Guimarães
 Parque Ecológico da Pampulha
 Circuito das Águas
 Parque Eocológico de Americana
 Praia de Carneiros
 Porto de Pedras
 Lago do Itaipu
 Rio Amazonas
 Maragogi
 Salto do Yucumã
 Morro do Convento
 Serra da Canastra

Top 08 
 Bacia do Rio Piracicaba
 Chapada dos Guimarães
 Parque Eocológico de Americana
 Rio Amazonas
 Lago do Itaipu
 Serra da Canastra
 Salto do Yucumã
 Parque da Cidade

Candidatas 
Disputaram o título este ano:

{| class="sortable" border="5" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFFF; border: 2px #aaa solid; border-collapse: 2px collapse; font-size: 95%;"
|- bgcolor="#90EE90" colspan=10 align="center"
|width="250"|Representação||width="40"|||width="190"|Candidata||width="45"|||width="45"|||width="170"|Cidade Natal

|-
| bgcolor="E0FFFF"| Maragogi
| align=center| 
| align=center|Aléxya Freire
| align=center|18
| align=center|1.70
| Recife
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Marechal Deodoro
| align=center| 
| align=center|Bruna Tibúrcio
| align=center|18
| align=center|1.70
| Maceió
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Penedo
| align=center| 
| align=center|Éricka Maurício
| align=center|18
| align=center|1.73
| Penedo
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Porto de Pedras
| align=center|  
| align=center|Fernanda Albuquerque
| align=center|18
| align=center|1.72
| Teresina
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Rio Amazonas
| align=center| 
| align=center|Janayna Figueiredo
| align=center|23
| align=center|1.77
| Manaus
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Parque da Cidade
| align=center| 
| align=center|Nayara Fatel
| align=center|22
| align=center|1.75
| Brasília
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Morro do Convento
| align=center| 
| align=center|Juliana Morgado
| align=center|19
| align=center|1.77
| Vila Velha
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Rio Piraquê-Açú
| align=center| 
| align=center|Ingrid Nepomuceno
| align=center|22
| align=center|1.75
| Aracruz
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Rio Araguaia
| align=center| 
| align=center|Bárbara Alves
| align=center|20
| align=center|1.78
| Jataí
|-
| bgcolor="E0FFFF"| São Luís
| align=center| 
| align=center|Stela Martins
| align=center|27
| align=center|1.70
| São Luís
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Chapada dos Guimarães
| align=center| 
| align=center|Juliete de Pieri
| align=center|21
| align=center|1.74
| Maringá
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Bacia do Rio São João
| align=center| 
| align=center|Brenda Lopes
| align=center|21
| align=center|1.76
| Itaúna
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Parque Ecológico da Pampulha
| align=center| 
| align=center|Laís Santos
| align=center|23
| align=center|1.78
| Belo Horizonte
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Serra da Canastra
| align=center| 
| align=center|Priscilla Martins
| align=center|21
| align=center|1.74
| Campo Belo
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Circuito das Águas
| align=center| 
| align=center|Luiza Gontijo
| align=center|19
| align=center|1.70
| São Lourenço
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Alter do Chão
| align=center| 
| align=center|Rahissa Ferreira
| align=center|19
| align=center|1.76
| Belém
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Jardim Botânico
| align=center| 
| align=center|Benazira Djoco
| align=center|20
| align=center|1.80
| Bissau
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Lago de Itaipu
| align=center| 
| align=center|Rafaeli Ringenberg
| align=center|20
| align=center|1.80
| Marechal Cândido Rondon
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Parque Ambiental de Cascavel
| align=center| 
| align=center|Bruna Irber
| align=center|23
| align=center|1.75
| Cascavel
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Salto da Cotia
| align=center| 
| align=center|Camilla Loman
| align=center|23
| align=center|1.71
| Castro
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Serra da Graciosa
| align=center| 
| align=center|Mariana Müsse
| align=center|23
| align=center|1.73
| Curitiba
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Fernando de Noronha
| align=center| 
| align=center|Paula Pasini
| align=center|19
| align=center|1.68
| Bezerros
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Ilha da Coroa do Avião
| align=center| 
| align=center|Elizabeth Falcão
| align=center|19
| align=center|1.75
| Recife
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Porto de Galinhas
| align=center| 
| align=center|Ana Paula Paz
| align=center|18
| align=center|1.90
| Olinda
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Praia dos Carneiros
| align=center| 
| align=center|Suzan Silva
| align=center|22
| align=center|1.75
| Recife
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Delta do Parnaíba
| align=center| 
| align=center|Renata Lustosa
| align=center|23
| align=center|1.79
| Campo Maior
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Ilha de Itacuruçá
| align=center| 
| align=center|Jéssica Serafim
| align=center|19
| align=center|1.78
| Teresópolis
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Serra dos Órgãos
| align=center| 
| align=center|Thamíres Fernandes
| align=center|20
| align=center|1.78
| Teresópolis
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Parrachos de Maracajaú
| align=center| 
| align=center|Vanessa Muniz
| align=center|22
| align=center|1.74
| Natal
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Salto do Yucumã
| align=center| 
| align=center|Jorreni Marcon
| align=center|23
| align=center|1.74
| Eugênio de Castro
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Parque Municipal da Atalaia
| align=center| 
| align=center|Maria Eduarda Kraemer
| align=center|20
| align=center|1.77
| Itajaí
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Bacia do Rio Piracicaba
| align=center| 
| align=center|Karla de Lucas Mandro
| align=center|21
| align=center|1.81
| Piracicaba
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Parque Ecológico Americana
| align=center| 
| align=center|Nathália Silvestrini
| align=center|21
| align=center|1.78
| Americana
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Parque Estadual da Serra do Mar
| align=center| 
| align=center|Djuna Patzi
| align=center|21
| align=center|1.70
| Indaiatuba
|-
| bgcolor="E0FFFF"| Jalapão
| align=center| 
| align=center|Jaqueline Verrel
| align=center|20
| align=center|1.75
| Porto Nacional
|}

 Histórico 
 Desistências 
  Parque do Cocó - Flávia Saraiva

  Água Mineral - Camila Yumi

  Ilha de Marajó - Larissa Oliveira

  Praia do Tucunaré - Letícia Botelho

  Teresópolis - Jéssica Cläussen

  Forte Príncipe''' - Letícia Cappatto

Links Externos 
 Site do Miss Earth 

 Site do Miss Brasil Earth

 Página do MBE no Instagram

 Página do MBE no Facebook

Concursos de beleza de 2013
Concursos de beleza de 2013 no Brasil